Het Bosnisch voetbalelftal speelde in totaal zes interlands in het jaar 2002, waaronder twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2004 in Portugal. De ploeg stond voor het eerste jaar onder leiding van Blaž Slišković. Eén speler kwam in 2002 in alle zes duels in actie, van de eerste tot en met de laatste minuut: verdediger Mirsad Hibić. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Bosnië in 2002 van de 71ste (januari 2002) naar de 87ste plaats (december 2002).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Bosnisch voetbalelftal
2002